Буэндиа (Буэндия):

 Буэндиа — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Буэндиа, Мигель Маури (род. 1955) — архиепископ Католической церкви, дипломат.
 Буэндия, Эмилиано (род. 1996) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Хетафе».